Habitant de la vila de Sineu
 Dialecte del català, parlat a Sineu